Marie-Thérèse oder Marie Thérèse ist ein französischer weiblicher Doppelvorname.

Bekannte Namensträgerinnen 
 Marie-Thérèse d’Alverny (1903–1991), französische Bibliothekarin und Mediävistin
 Marie Thérèse Françoise Boisselet (1731–1800), Mätresse des französischen Königs Ludwig XV.
 Marie Thérèse Charlotte de Bourbon (1778–1851), 1836 bis 1844 Titularkönigin von Frankreich
 Marie Thérèse de Bourbon-Condé (1666–1732), französische Adlige
 Marie-Thérèse Chailley (1921–2001), französische Bratschistin und Musikpädagogin
 Marie-Thérèse Escribano (* 1926), österreichische Sängerin und Kabarettistin
 Marie-Thérèse von Frankreich (1667–1672), Tochter des französischen Königs Ludwig XIV.
 Marie Thérèse Henderson, schottische Komponistin und Sängerin der Frauenband Gen Verde
 Marie-Thérèse Humbert (* 1940), mauritische Schriftstellerin
 Marie-Thérèse Ibos (1922–2011), französische Geigerin
 Marie-Thérèse Kerschbaumer (* 1936), österreichische Schriftstellerin
 Marie-Thérèse Lefebvre (* 1942), kanadische Musikwissenschaftlerin
 Marie-Thérèse Naessens (* 1939), belgische Radrennfahrerin
 Marie Thérèse Péroux d’Abany (1753–1821), französische Schriftstellerin
 Marie Thérèse Rodet Geoffrin (1699–1777), französische Autorin und Salonnière der Aufklärung
 Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (* 1957), französische Politikerin
 Marie-Thérèse Schins (* 1943), deutsch/niederländische Journalistin, Malerin und Schriftstellerin
 Marie-Thérèse de Subligny (1666–1735), französische Balletttänzerin
 Marie-Thérèse Walter (1909–1977), französisches Modell und Geliebte Picassos
 Marie-Thérèse Weber-Gobet (* 1957), Schweizer Politikerin (CSP)

Siehe auch 
 Marie-Theres

Weiblicher Vorname
Französischer Personenname